Новоде́вичья на́бережная — набережная в Москве, расположена на левом берегу Москвы-реки в Хамовниках между Новодевичьим проездом и улицей Лужники.

Происхождение названия 
Название получила в XIX веке в связи с близостью к Новодевичьему монастырю.

Описание 
Новодевичья набережная является продолжением Саввинской от Новодевичьего проезда, проходит на юго-запад напротив Бережковской набережной вдоль парка у Новодевичьего монастыря, направо начинается Хамовнический Вал, затем проходит под Лужнецким железнодорожным мостом Малого кольца МЖД и Бережковский мостом Третьего транспортного кольца, за улицей Лужники переходит в Лужнецкую набережную. Домов по набережной не числится.

Набережная представляет собой пространство, пригодное для совместного использования пешеходами, велосипедистами и автомобилистами. Реконструированная и благоустроенная в 2015 году по проекту бюро Kleinewelt Architekten, она совмещает транзитную и рекреационную функцию. Здесь расширен тротуар для пешеходов (на 5 – 6.5 метра, общая ширина тротуара – более 12 метров), есть двухполосная велосипедная дорожка и велопарковки. Обустроена инфраструктура для отдыха: скамейки (в том числе круглой формы под деревьями), клумбы, камерное освещение, представленное невысокими торшерами.

См. также 
 Новодевичий монастырь
 Новодевичий проезд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы (ОМК УМ)
 
 Схема Саввинской набережной